Alderdice steht für:

 Alderdice Peak, ein Berg in der Antarktis

Alderdice ist der Familienname folgender Personen:

 David Alderdice, nordirischer Politiker
 Frederick Alderdice (1872–1936), kanadischer Politiker
 John Alderdice, Baron Alderdice, (1955) nordirischer Politiker